Nesles ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich:

 Nesles (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Nesles-la-Montagne, Gemeinde im Département Aisne
 Nesles-la-Vallée, Gemeinde im Département Val-d'Oise

Sowie:
 Nesles, seit 1973 Teil der Gemeinde Lumigny-Nesles-Ormeaux im Département Seine-et-Marne
 Nesles, seit der Französischen Revolution Teil der Gemeinde Seringes-et-Nesles im Département Aisne

Siehe auch Nesle